Pacific Queen steht für:
 Pacific Queen (Apfel), Apfelsorte, Abkömmling von Gala (Apfel)
 Pacific Queen (1886), schottisches Segelfrachtschiff, als Balclutha (Schiff) US-amerikanisches Museumsschiff
 Pacific Queen (Schiff, 1968), Passagierschiff